Fenton puede hacer referencia a:

Localidades de Estados Unidos 
Fenton, ciudad del Estado de Iowa;
Fenton, villa del Estado de Luisiana;
Fenton, ciudad del Estado de Míchigan;
Fenton, ciudad del Estado de Misuri;
Fenton, pueblo del Estado de Nueva York;
Municipio de Fenton, en el Estado de Illinois;
Municipio de Fenton, en el Estado de Iowa;
Municipio de Fenton, en el Estado de Míchigan;
Municipio de Fenton, en el Estado de Minnesota;

Localidades de Inglaterra 
 Fenton, uno de los seis pueblos que forman la ciudad de Stoke-on-Trent en el condado de Staffordshire (Inglaterra).

Personas 
George Fenton (1950-), compositor británico;
James Fenton (1949-), periodista y crítico literario británico;
Lance Fenton, (1966-), actor estadounidense;
Roger Fenton, (1819-1869), fotógrafo británico;

Otros 
Reacción de Fenton, la que se produce al catalizar el peróxido de hidrógeno con metales ded transición;
Fenton Parkway, estación del tranvía de San Diego, Estados Unidos.